Samassi Abou est un footballeur franco-ivoirien, né le  à Gagnoa (Côte d'Ivoire). Il évoluait au poste d'attaquant.

Biographie 

International espoir français, il dispute son  en Division 1 le  avec Lyon face au FC Nantes.

En 1993, il est finaliste du Tournoi de Toulon. 

Avec l'Olympique lyonnais, il est vice-champion de France à l'issue de la saison 1994-1995.

Il participe au Trophée des champions, perdu le  avec son nouveau club, le FC Lorient contre son ancien club Lyon.

Palmarès 
 Champion de France de D2 en 2002 avec l'AC Ajaccio

Statistiques 
  95 matchs et 9 buts en Ligue 1
  99 matchs et 12 buts en Ligue 2
  22 matchs et 5 buts en Premier League
  10 matchs et 0 but en Scottish Premier League

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur français
Footballeur ivoirien
Joueur du FC Martigues
Joueur de l'Olympique lyonnais
Joueur de l'AS Cannes
Joueur du West Ham United FC
Joueur de l'Ipswich Town FC
Joueur du Walsall FC
Joueur du Kilmarnock FC
Joueur de l'AC Ajaccio
Joueur du FC Lorient
Naissance en avril 1973
Naissance à Gagnoa